Adriano de Oliveira é um cantor, compositor e guitarrista de música popular brasileira.

Discografia
Rota 33

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)